Ретинка — название нескольких населённых пунктов:
 Ретинка — село в Покровском районе Орловской области.
 Ретинка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.